Preissia es un género monotípico de musgos hepáticas de la familia Marchantiaceae. Su única especie: Preissia quadrata, es originaria de China, Japón y Rusia.

Taxonomía 
Preissia quadrata fue descrita por (Scop.) Nees  y publicado en Naturgeschichte der Europäischen Lebermoose 4: 135. 1838. 
Sinonimia
 Achiton quadratum (Scop.) Corda	
 Marchantia quadrata Scop.	
 Preissia quadrata subsp. quadrata	
 Reboulia quadrata'' (Scop.) Bertol.

Referencias

Enlaces externos

Marchantiaceae
Flora de Asia oriental 
Plantas descritas en 1838 
Plantas descritas por Scopoli
Plantas descritas por Nees